Bosque, uma formação florestal

Localidades

Bosques (Buenos Aires)

Bosque (Cachoeira do Sul)
Bosque (Campinas)

Ver também
El Bosque

Bosque
Desambiguações de topônimos